Jevadžije su naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Jevadžije
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|457 (87,38%)
|427 (88,95%)
|386 (89,14%)
|-
|Srbi 
|25 (4,78%) 
|18 (3,75%)
|22 (5,08%)
|-
|Hrvati
|23 (4,39%)
|26 (5,41%)
|22 (5,08%)
|-
|Jugoslaveni
|18 (3,44%)
|7 (1,45%)
|2 (0,46%)
|-
|ostali i nepoznato
|0
|2 (0,41%)
|1 (0,23%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|523|480|433'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji